Barnhill (Anglaterra)
 Barnhill (Dundee), Escòcia
 Barnhill (Illinois), Estats Units
 Barnhill (Jura), Argyll and Bute, Escòcia
 Barnhill (Ohio), Estats Units
 Barnhill (Perth i Kinross), Escòcia